Bengt Bergqvist kan syfta på bland andra:

* Bengt Jakobsson Bergqvist (1785–1847), svensk teolog
 Bengt J:son Bergqvist (1860–1936), svensk skol- och ämbetsman; den föregåendes sonson